Tagespresse steht für:

 Synonym für Tageszeitung 
 Die Tagespresse, österreichische Satire-Website

Siehe auch